Okręty US Navy o nazwie USS  "Gettysburg":
 Pierwszy  został zbudowany w 1858, przechwycony w 1863, wszedł do służby w 1864 i został z niej wycofany w 1879.
 Drugi  wszedł do służby w 1945, przemianowany na "Gettysburg" w 1956 i sprzedany na złom w 1960.
 Trzeci  jest krążownikiem rakietowym. Wszedł do służby w 1991.

Gettysburg